12 лет Октября сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Поспелихинском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок 12 лет Октября.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 4 населённых пункта:
 посёлок 12 лет Октября
 посёлок Благодатный
 посёлок Степнобугринский
 посёлок Ходаевский

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 895 человек, в том числе 417 мужчин и 478 женщин.

Примечания 

Муниципальные образования Поспелихинского района
Сельские поселения Алтайского края